U 1402 oder U-1402 bzw. U1402 steht für:

 U 1402 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, am 2. Januar 1943 bei Blohm & Voss in Hamburg beauftragt, aber nicht fertiggestellt.  
 U 1402 als Bezeichnung eines Medikaments, registriert von der amerikanischen Food and Drug Administration.
 U 1402, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe der IRUS-Einachsschlepper.
 U 1402 als Bezeichnung des „ᐂ“ als Silbenzeichen Aai zur Darstellung von Schrift im Unicodeblock Vereinheitlichte Silbenzeichen kanadischer Ureinwohner.

U1402